В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Dallas 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Кеті Джордан і Енн Сміт 7–5, 6–4.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (1-ше коло)
 Кеті Джордан /  Енн Сміт (фінал)

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Сью Баркер /  Енн Кійомура (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Dallas